El término Hunxectamán puede hacer referencia a:

 Santo Domingo Hunxectamán, una hacienda localizada en el municipio de Mérida, Yucatán, México;
 Hunxectamán, una población localizada en el municipio de Mérida, Yucatán, México;
 Hunxectamán, una población localizada en el municipio de Umán, Quintana Roo, México.